Маллах () — ирландский топоним.

  — приход в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт).
 Маллах (Клэр) — деревня в Ирландии, находится в графстве Клэр (провинция Манстер).
 Маллах (Каван) — деревня в Ирландии, находится в графстве Каван (провинция Ольстер).